Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michail Elgin e Andrei Mishin che hanno battuto in finale Daniele Giorgini e Simone Vagnozzi 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Daniele Giorgini /  Simone Vagnozzi (finale)
 Jurij Ščukin /  Andrej Stoljarov (semifinali)

 Tejmuraz Gabašvili /  Dmitri Vlasov (quarti di finale)
 Todor Enev /  Gabriel Moraru (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Challenger 2004